Ratzersdorf ist der Name

 Ratzersdorf (Gemeinde Wölbling), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Wölbling, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 der deutsche Name von Rača, eines Stadtteils von Bratislava in der Slowakei
 eines Stadtteils von St. Pölten in Niederösterreich siehe Ratzersdorf an der Traisen
 eines gleichnamigen Sees bei St. Pölten, siehe Ratzersdorfer See